Чепурной — фамилия:

 Чепурной, Александр Иванович (1892—1975) — русский поручик-артиллерист, участник Екатеринославского похода.
 Чепурной, Александр Николаевич (1946—2000) — советский и российский оперный и эстрадный певец, Заслуженный артист Украинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола (1983).
 Чепурной, Андрей Геннадьевич (род. 1962) — председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.
 Чепурной, Геннадий Иванович (1939—2021) — советский и российский детский хирург, доктор медицинских наук (1977), профессор кафедры детской хирургии и ортопедии РостГМУ (1980), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006).
 Чепурной, Николай Миронович (1905—1964) — Герой Советского Союза.